D’amour et d’eau fraîche ist der Titel von:

 D’amour et d’eau fraîche (1933), französische Filmkomödie von Félix Gandéra
 D’amour et d’eau fraîche (1976), französischer Spielfilm von Jean-Pierre Blanc
 ein Originaltitel von Verrückter Mond, US-amerikanisch-kanadischer Spielfilm von Allan Eastman
 D’amour et d’eau fraîche (2010), französisches Filmdrama von Isabelle Czajka